Gena – termine usato in entomologia, sinonimo di guancia
Gena – variante del nome proprio di persona femminile Gina